Bom Jesus do Tocantins peut désigner les municipalités brésiliennes suivantes :
 Bom Jesus do Tocantins, une municipalité de l'État du Pará ;
 Bom Jesus do Tocantins, une municipalité de l'État du Tocantins.

Homonymie de toponyme